Zeit im Wind steht für

 Zeit im Wind (Roman) (A Walk to Remember), einen Roman des US-Schriftstellers Nicholas Sparks aus dem Jahr 1999
 Alternativtitel des auf der Romanvorlage basierenden Filmes Nur mit Dir – A Walk to Remember aus dem Jahr 2002